Kraijenhoffstraat (Amsterdam), straat in de Czaar Peterbuurt
Kraijenhoffstraat (Den Haag), straat in Den Haag
Generaal Kraijenhoffstraat, straat in Naarden